Casco Viejo (Casco Velho, em basco: Alde Zaharra) é uma designação comum para o centro histórico ou partes mais antigas de cidades hispanófonas. Pode referir-se a:

Espanha
Casco Antiguo (Pamplona) — centro histórico de Pamplona

Ibaiondo#Casco Viejo — núcleo mais antigo de Bilbau, também conhecido como "Las Siete Calles" (em basco: Zazpi Kaleak)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos